Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2000/2001 начался 2 ноября 2000 года и закончился 12 апреля 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com   
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com  

2000/2001
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2000 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001